Het schermen met de sabel voor mannenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zaterdag 31 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was Rusland. Er streden negen teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
  Loting

Vrouwen sabel team